Чемпионат Китайского Тайбэя по фигурному катанию на коньках — ежегодное соревнование по фигурному катанию на коньках за звание чемпиона Китайского Тайбэя. Под этим названием на международной арене выступают спортсмены Китайской Республики (Тайваня). Соревнования проводятся в дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании. Из-за отсутствия участников проводится не во всех дисциплинах.

Медалисты 
Международный союз конькобежцев (ISU) и Союз конькобежцев Китайского Тайбэя (CTSU) имеют отличную друг от друга нумерацию чемпионатов Китайского Тайбэя по фигурному катанию. Так, например, фигуристка-одиночница Дженни Сюй завоевала серебряную медаль на чемпионате, проходившем в августе 2019 года (сезон 2019/2020). ISU пронумеровал те состязания по году окончания соревновательного сезона — 2020. На сайте CTSU, в соответствии с календарным принципом, данный турнир был отнесён к 2019 году.

Мужчины

Женщины

Парное катание

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт федерации катания на коньках Китайского Тайбэя
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Фигурное катание на Тайване
Китайский Тайбэй
фигурное катание